Als Radmarathon werden folgende Radsport-Disziplinen bezeichnet:
 Radmarathon (Straße)
 Mountainbike-Marathon
 Gravelrennen